Бори́с Аполло́нович Крже́вский (25 сентября 1887, Киев — 19 июля 1954, Ленинград) — советский литературовед, историк литературы, переводчик, автор переводов классических произведений зарубежной литературы. Профессор Пермского и Ленинградского университетов, Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена.

Биография

Начало пути 
Представитель наследственной интеллигенции старой школы. Окончил гимназию повышенного типа в Киеве, а затем историко-филологический факультет Петербургского университета (1911), при котором был оставлен для подготовки к профессорскому званию и преподавательской деятельности на кафедре романской филологии. В 1913 году сдал магистерские экзамены по истории западноевропейской литературы. В 1914—1916 годах завершал образование в университетах Парижа и Мадрида.

С июня 1916 года состоял приват-доцентом Петроградского университета.

Работа в Пермском и Томском университетах 
В июне 1917 года был командирован на историко-филологический факультет Пермского университета на должность экстраординарного профессора по истории западноевропейской литературы (с исполнением обязанностей лектора французского языка), сменив в этой роли другого известного специалиста по западно-европейским литературам А. А. Смирнова. Состоял в Обществе исторических, философских и социальных наук при Пермском университете.

Летом 1919 года в связи с эвакуацией университета выехал в Томск. С 12 декабря 1919 года состоял приват-доцентом при кафедре западноевропейской литературы историко-филологического факультета Томского университета. В Пермь вернулся 11 апреля 1920 года.

Кроме преподавательской работы был секретарём факультета общественных наук, входил в Пермский губернский лекционный совет. На открытом заседании совета ПГУ, посвящённом 100-летию Петроградского университета, выступил с докладом «История всеобщей литературы в Петроградском университете».

Работа в Ленинграде 
В 1922 года вернулся в Ленинград, в котором работал до самой смерти. Работал в Ленинградском университете, педагогическом институте имени А. И. Герцена, институте иностранных языков, филологических исследовательских учреждениях.

30 апреля 1942 года был зачислен на должность старшего научного сотрудника Института языка и мышления, 15 июля отчислен, так как отказался эвакуироваться. Пережил блокаду.

Поддерживал постоянные связи с издательствами — как автор, как консультант, как редактор. Являлся редактором издательства «Academia»..

Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Научные интересы Б. А. Кржевского 
В центре историко-литературных и искусствоведческих интересов Б. А. Кржевского было европейское Возрождение, крупнейшим знатоком которого он являлся. Изучал также французскую литературу (Ф. Рабле, Ш. Сент-Эвремон, театр классицизма и др.), связи русской и испанской литератур. Для книги «Очерки по истории европейского театра» (Пг., 1923) написал главу «Театр Корнеля и Расина». Автор статей в «Литературной энциклопедии» (М., 1939. Т. 11): «Тамайо-и-Баус», «Хуан де Тимонеда», «Тирсо де Молина». Б. А. Кржевский был одним из лучших мастеров художественного перевода. Самый крупный успех его как переводчика — проза Сервантеса и «Манон Леско» аббата Прево.

Наиболее значительные работы Б. А. Кржевского представлены в авторском сборнике «Статьи о зарубежной литературе» (М.; Л., 1960). Книге предпослана статья Н. Я. Берковского, содержащая анализ творчества литературоведа и переводчика. Библиография научных работ и переводов Б. А. Кржевского содержится в сборнике «Романская филология» (Учен. зап. ЛГУ. 1961. Т. 299).

Избранные работы 
 Данте: (к 600-летию со дня смерти) // Данте [Алигиери, 1321–1921]: [сборник]. Пг.: Р. В.Ц., 1921. С 51–64.
 Ларрета Э. Подвиг Дон Рамиро. / пер. К. Жихаревой, с предисл Г. Лозинского и И. Крачковского и с прим. Г. Лозинского и Б. Кржевского. Берлин, 1922.
 Сервантес С. М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: [в 2 т.] / Пер. под ред. и с вступ. ст. Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова. М.; Л., 1929—1932. Т.1. Л., 1929. (Сокровища мировой литературы).
 «Дон Кихот» на фоне испанской литературы XVI–XVII ст. // Сервантес С. М. де. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий. М.; Л., 1935. С. XII–LXXIX.
 «Легенда об Уленшпигеле» // Костер Ш. де. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах / пер. с фр. А. Г. Горнфельда. Вступ.ст. Б. А. Кржевского. Л., 1938. С. 3–9.
 Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / пер. В. А. Пяста; предисл. «Франсуа Рабле» и прим. Б. А. Кржевского. Л., 1938.
 Статьи о зарубежной литературе. М.; Л., 1960.
 Сервантес М. де. Назидательные новеллы / пер. Б. Кржевского; М. Лозинского. М.: Правда, 1961 // Проект «Собрание классики» Библиотеки Мошкова.

Примечания

Ссылки и источники 
 Берковский Н. Я. Б. А. Кржевский // Кржевский Б. А. Статьи о зарубежной литературе. М.; Л., 1960. С. 3-20.
 Инзельберг В. Д. Кржевский Борис Аполлонович // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001) / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 107—108.
 Ларин Б. А. Памяти профессора Бориса Аполлоновича Кржевского // Учёные записки Ленинградского университета. 1961. № 229.
 Кржевский Борис Аполлонович // Биографика СПБГУ.
 
 Кржевский, Борис Аполлонович // Электронная энциклопедия Томского университета.
 Табункина И. А. Профессор Б. А. Кржевский в Пермском университете // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. Вып. 3(31). 2015. С. 136—148.
 Статья на сайте ПГНИУ

Филологи России
Филологи СССР
Литературоведы России
Литературоведы СССР
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели факультета общественных наук Пермского государственного университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Института лингвистических исследований РАН
Переводчики СССР
Переводчики с испанского языка
Переводчики с французского языка
Похороненные на Богословском кладбище